Intel Pentium 4 — x86-совместимый процессор, анонсированный 20 ноября 2000 года. К процессорам семейства относятся процессоры Pentium 4, Pentium 4 Extreme Edition и Pentium 4 M (Mobile Pentium 4). Ниже приведён список моделей семейства. Процессоры в таблицах отсортированы по тактовой частоте, по частоте системной шины и по ревизии ядра.

Pentium 4

Willamette

Northwood

Prescott

Prescott 2M

Cedar Mill

Pentium 4 Extreme Edition

Gallatin

Prescott 2M

Pentium 4 M

Northwood

Prescott

Ссылки 
 Intel® Pentium® 4 Processor Specification Update
 Intel® Pentium® 4 Processor on 90 nm Process Specification Update
 Intel® Pentium® 4 Processor 6x1 Sequence Specification Update

Intel
Продукты Intel